Horvátország
Vučak falu Donja Stubica községben, Krapina-Zagorje megyében

 Koszovó
Vučak falu Glogovac községben, a Koszovói körzetben

 Szerbia
Vučak falu Ivanjica községben, a Moravicai körzetben
Vučak falu Kruševac községben, a Rasinjai körzetben
Vučak falu Szendrő községben, a Podunavi körzetben